Хуан Пио де Тристан-и-Москосо (; 11 июля 1773, Арекипа, Перу — 24 августа 1860, Лима, Перу) — перуанский военачальник и политический деятель. Номинально являлся последним вице-королём Перу, занимал эту должность с декабря 1824 года по 26 января 1826 года, но фактической власти не имел.

Родился в Перу в городе Арекипа, по достижении совершеннолетия отправился в Испанию на обучение в Университет Саламанки. Там же, в Испании, он принял участие в одной Наполеоновских войн против Франции в 1793—1795 годах. После возвращения в Перу обосновался в родном городе, где в 1808 году был назначен алькальдом Арекипы.

В июне 1811 года принимал участие в битве при Хуакуй, а также в подавлении восстания и освобождения территории Верхнего Перу от мятежных революционеров, добивавшихся независимости от Испании. После Перу он был назначен командующим в подавлении восстания на территории вице-королевства Рио-де-Ла-Плата (современная Аргентина). Там он потерпел поражения при Тукумане и  от своего одноклассника по учёбе в Саламанке, мятежного генерала Мануэля Белграно. Это была одна из первых побед, одержанных под аргентинским флагом после Майской революции.

Битва при Сальте состоялась 20 февраля 1813 года, войска Пио де Тристана были разгромлены, он вынужден был подписать 40-дневное перемирие и отправился в Перу. Поражение при Сальте сделало полностью подконтрольным повстанцам северные территории Рио-де-Ла-Платы, в дальнейшем начались восстания в Боливии, а также в важных колониальных городах испанской Америки, в Потоси, Чаркас, Кочабамба.

После поражения Хосе де ла Серны в Битве при Аякучо и бегства вице-короля в Испанию Пио де Тристан стал старшим из испанских офицеров в Перу. Он принял должность вице-короля исключительно для передачи власти победившим повстанцам.

После провозглашения независимости Перу Тристан решил остаться в стране и активно участвовал в политической жизни, он был вновь назначен алькальдом Арекипы. Затем он стал министром военно-морских сил Перу, позже принимал участие в создании Перу-боливийской конфедерации и служил министром иностранных дел в правительстве. В рамках конфедерации, с 12 октября 1838 по 23 февраля 1839 года находился на должности президента Южного Перу.

Скончался в Лиме в 1860 году в возрасте 87 лет.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Битва при Сальте 

Вице-короли Перу
Политики Перу
Военачальники Перу